Die Saison 1999/2000 war die 61. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte Storhamar Ishockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 38 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1999
Eishockeysaison 1999/2000